Les archives centrales de l'État peuvent correspondre aux :
 Archives générales du Royaume de Belgique,
 Archives centrales de l'État en Italie.